Vasse (Países Baixos)
Rio Vasse - um rio asutraliano

Veja também
Vass

Desambiguação